Белу () — португальская фамилия. Известные носители:

 Белу, Карлуш (род. 1948) — епископ римско-католической церкви, который совместно с Жозе Рамушем-Орта получил в 1996 году Нобелевскую премию мира.
 Белу, Октавиан (род. 1951) — румынский тренер по спортивной гимнастике, действующий главный тренер женской сборной Румынии.
 Белу, Руй (род. 1933) — португальский поэт и эссеист, видный представитель христианского экзистенциализма.

Другое
 Белу — округ в провинции Восточные Малые Зондские острова, Индонезия.
  — коммуна на Мадагаскаре.
  — тип корабля.